Sebastiani är ett efternamn (ursprungligen patronymikon), som burits av bland andra:

 Johann Sebastiani (1622–1683), tysk komponist
 Horace-François Sébastiani (1772–1851), fransk statsman
 Sergio Sebastiani (född 1931), italiensk kardinal

Efternamn